Мария Ларссон:
* Ларссон, Мария (en; род. 1994) — шведская легкоатлетка.
 Ларссон, Мария (en; род. 1956) — шведская государственная деятельница.
 Ларссон, Мария (род. 1979) — шведская хоккеистка.